ESYT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 921 амінокислот, а молекулярна маса — 102 357.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт ліпідів, ендоцитоз. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами, іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки